
La seconda stagione della serie televisiva Aeroporto internazionale è stata trasmessa su Rai 1 dal 30 marzo al 30 aprile 1987 quotidianamente nella fascia preserale.